Тахов () — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики. Административный центр — город Тахов. Площадь — 1 378,68 кв. км., население составляет 54 375 человек. В районе насчитывается 51 муниципалитет, из которых 8 имеют статус города.

География 
Расположен на северо-западе края. В рамках края граничит с районами Пльзень-север (на востоке), Пльзень-юг (на юго-востоке) и Домажлице (на юге). На севере граничит с районом Хеб Карловарского края. На западе — государственная граница с Германией.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Средняя плотность — 39,44 чел./км²; 67,03 % населения живёт в городах.

Источники 
 Данные МВД ЧР

Районы Пльзенского края